Manicore (en portugais Manicoré) est une ville brésilienne de l'État des Amazonas
 Le ou la manicore est une variante orthographique de la manticore, une créature fantastique
 Le manicore est un marmouset du sud de l'Amazone.